Сангхар:

 Сангхар — город в пакистанской провинции Синд, административный центр одноимённого округа.
 Сангхар — один из 23 округов пакистанской провинции Синд.